Sarov  – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Sarov  – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Sarov  – città della Russia
 9168 Sarov  – asteroide della fascia principale
 B-90 Sarov  – sottomarino russo
 Jurij Dmitrievič Šarov  – schermidore sovietico